Лига чемпионов ОФК 2008/09 — 3-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Победителем турнира стал «Окленд Сити», который будет представлять ОФК на клубном чемпионате мира 2009.

Формат и участники 
В турнире приняли участие 6 команд, представляющие 5 федераций.

Пять участников получили места в групповом этапе автоматически, это представители Вануату, Новой Зеландии, Соломоновых Островов и Фиджи. Для определения 6-го участника планировалось провести предварительный раунд, в котором должны были участвовать представители Островов Кука, Папуа — Новой Гвинеи и Тувалу. Однако представители Островов Кука и Тувалу отказались от участия, предварительный раунд был отменён, представитель Папуа — Новой Гвинеи прошёл в групповой этап автоматически. Необходимо отметить, что по существовавшим правилам представитель страны, клуб которой занял последнее место в предыдущем розыгрыше, не мог участвовать в турнире, таким образом, представитель Французской Полинезии был отстранён от участия в турнире.

В групповом этапе 6 клубов были разбиты на 2 группы, победители вышли в финал, состоявший из 2 матчей.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Финал 
Первый матч прошёл 25 апреля, ответный — 3 мая 2009 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Лига чемпионов ОФК 2008/09 на сайте ОФК
 Статистика Лиги чемпионов ОФК 2008/09 на сайте RSSSF

2009
2008 год в футболе
2009 год в футболе